Het melken van zoogdieren voor de melk, vaak koemelk, maar ook geitenmelk, en dergelijke.
 Een duivenmelker is iemand die aan duivensport doet.
 Mieren die luizen 'melken'.

Zie ook
Borstvoeding